Courtemanche est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Courtemanche est une commune française située dans la Somme.

Hydronyme 
 la , cours d'eau de la province de Québec au Canada ;
 le , lac situé dans la région des Laurentides, province de Québec, au Canada.

Patronyme 

 Gil Courtemanche (1943-2011), journaliste, romancier et essayiste québécois (canadien) ;
 Henri Courtemanche (1916-1986), avocat et homme politique fédéral québécois ;
 Michel Courtemanche (1964-), humoriste québécois (canadien) ;
 Augustin Le Gardeur de Courtemanche (1663-1717), commandant québécois de la côte du Labrador et ambassadeur de la Nouvelle-France.

Sport 
 la salle Courtemanche, une salle omnisports de la ville française de Rennes

Astronomie 
 (63129) Courtemanche, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme canadien
Patronyme québécois
Patronyme français